Первоначально разновидность холодного ветра. Также встречается в варианте Трамунтана.

 Трамонтана — ветер.
 Трамонтана — спортивный автомобиль.
 Трамонтана — книга Бориса Гребенщикова.
 Трамонтана — фильм 1990 года.
 Трамонтана — французский мини-сериал 1999 года.
 Трамонтана — нидерландский фильм 2009 года режиссёра Рамона Гилинга.
 (35725) Tramuntana — астероид.
 Трамонтана — фантастическая новелла Эмиля Петайи, написанная в 1967 году.
 Трамонтана — корсиканский журнал, издававшийся в Аяччо с 1896 по 1914 годы. В журнале сложилось современное правописание литературного корсиканского языка.
 Трамонтана, Себи (род. 1960) — итальянский джаз-тромбонист.
 Трамонтана, Рейнхард (1948—2005) — австрийский журналист, главный редактор журнала «Basta!». В 1998 году награждён премией города Вена «Johann-Nestroy-Ring».

См. также 

 Сьерра-де-Трамонтана — горная система в Испании
 Сьерра-де-Трамонтана — район в Испании

Примечания